Kenneth es un nombre masculino inglés, escocés y escandinavo. Es un nombre anglicanizado de dos nombres gaélicos completamente diferentes: Cainnech y Cinaed. La forma moderna de Cainnech es Coinneach; el nombre se deriva de una palabra que significa "atractivo". El nombre Cinaed se derive parcialmente de la palabra celta *aidhu que significa "fuego". 
Una forma corta de Kenneth es Ken. El diminutivo es Kenny. 
El día santo de Kenneth es el 11 de octubre.

Personas 
 John Kenneth Galbraith, economista estadounidense;
 Kenneth I de Escocia, rey de los pictos;
 Kenneth II de Escocia, rey de Escocia;
 Kenneth III de Escocia, rey de Escocia;
 Kenneth Boulding, economista del Reino Unido;
 Kenneth Branagh, actor y director norirlandés;
 Kenneth Clarke, político del Reino Unido;
 Kenneth Godfredsson, caudillo hiberno-nórdico (vikingo de las Islas Británicas)
 Kenneth Suarez, actor de Colombia y Estados Unidos[Colombiano]
 Kenneth Garcia, Postulante a San Marcos y mas recordado como "la nave"(Perú)

Lugares 
 Kenneth (Minnesota), ciudad estadounidense de Minnesota.
 Kenneth City, pueblo estadounidense de Florida.

Referencias 

Nombres anglosajones
Nombres masculinos